Bogusław o Boguslav, Bohuslav, Boguslao - es un nombre propio masculino de origen Eslavo, su significado: "bog / boh" (Deus, rico) y  “sław / slav” (fama, gloria).

Personajes

Boguslav Stanislavovich Kurlovich, un botánico ruso
Bohuslav Martinů, un compositor checo

Véase también 
Nombres eslavos
Bogdan

Enlaces externos 
  - Bogusław - Significado del nombre

Nombres masculinos
Nombres eslavos
Nombres checos
Nombres polacos
Nombres rusos
Nombres serbios